El Llano peut désigner :

Toponymes

El Llano, une station de la Ligne 2 du métro de Santiago

, localité du district de Chepo dans la province de Panama.

El Llano (Aguascalientes), une municipalité.

El Llano : l'une des 15 paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida ;
 El Llano : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Tovar dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme